Хамидие () може да се отнася за:

 Хамидие (бронепалубен крайцер)
 Хамидие шадраван
 Хамидие е старото име на солунския булевард „Етники Амина“ (бивш „Василиса София“, а в османско време „Хамидие“)
 Хамидие е старото име на Солунската многопрофилна болница „Свети Димитър“